William "Naughty" Mokoena  (Johannesburg, 31 de maio de 1973) é um ex-futebolista profissional sul-africano, que atuava como meia.

Carreira 
Naughty Mokoena se profissionalizou no Manning Rangers.

Seleção 
Naughty Mokoena integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa do Mundo de 1998, na França.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol